Бењи може да се односи на:

 Бењи (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бењи (Север), насељено место у Француској, у департману Север